Nowosilky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowosjolki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, siehe Nowosilky (Kaharlyk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Nowosilky (Kiew-Swjatoschyn)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw, siehe Nowosilky (Makariw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod, siehe Nowosilky (Wyschhorod)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, siehe Nowosilky (Solotschiw, Busk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Nowosilky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Nowosilky (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Nowosilky (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Nowosilky (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw, siehe Nowosilky (Sdolbuniw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Nowosilky (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Nowosilky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Nowosilky (Ripky)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Nowosilky (Horochiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Nowosilky (Manewytschi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Nowosilky (Turijsk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Nowosilky (Wolodymyr)

uk:Новосілки